Beniel är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Beniel ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Beniel är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Orihuela,  meter över havet,  km norr om Beniel. Runt Beniel är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km sydväst om Beniel. Trakten runt Beniel består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia